Rambla de Canalejas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Rambla de Canalejas (periodiskt vattendrag), Andalusien, Provincia de Almería, 
 Rambla de Canalejas (vattendrag), Valencia, 

Robotskapade Spanienförgreningar